Jaro může být:

 jaro – roční období

politické a společenské události
 Arabské jaro – pojmenování pro politické a společenské události v arabském světě v roce 2011
 Chorvatské jaro – společenský proces v Chorvatsku na přelomu 60. a 70. let 20. století
 Jaro – polská politická strana
 Pražské jaro 1968 – pojmenování pro politické a společenské události v Československu v roce 1968

křestní jména osob
 Jaro Filip – slovenský hudební skladatel, humorista, dramaturg a herec
 Jaro Křivohlavý – český psycholog a spisovatel
 Jaro Procházka – český malíř
 Jaro Slávik – slovenský producent a scenárista

v kultuře
 Pražské jaro (festival) – český hudební festival
 Pražské jaro (soutěž) – hudební soutěž spojená se stejnojmenným hudebním festivalem
 Mlčící jaro – kniha americké bioložky a spisovatelky Rachel Carsonové
 Apalačské jaro – hudební skladba, autor Aaron Copland
 Jaro nad Bretani – česká píseň skupiny Pacifik, zpívá Hana Sýkorová
 Jaro na Aljašce – americká country píseň, v originále When It's Springtime in Alaska, zpívá Marty Robbins  
Jaro (Fešáci) – česká píseň skupiny Fešáci, zpívá Jindřich Šťáhlavský, parodie skupiny Lokálka se nazývá My čekali jaro a zatím přišel mráz
Čtvero ročních dob, část Jaro (ptáci, potůčky, pastýřská idyla, venkovský tanec) – komorní skladba Antonia Vivaldiho

filmy
 Kubánské jaro – rakouský dokumentární film z roku 2003
 Jaro, léto, podzim, zima... a jaro – německo-korejský hraný film z roku 2003 

jiný význam
 Operace Jaro mládí – izraelská vojenská operace z roku 1973